MMG peut désigner :
 maison médicale de garde, un lieu de prestations de médecine générale, fonctionnant uniquement aux heures de la permanence des soins et assurant une activité de consultation médicale non programmée ;
 Maybach Music Group, un label discographique américain, situé à Miami, en Floride.

Mmg peut désigner :
 Mmg, une suite logicielle libre dédiée au remaillage de maillages non-structurés.